Wang Jian ou Jian Wang peut faire référence à :

 Wang Jian (fl. 225BC – 223BC), nom d'un général chinois
 Wang Jian (1598–1677), peintre durant les dynasties Ming et Qing
  (452-489)
  (767-830), poète durant la dynastie Tang
 Jian Wang (847–918), empereur, fondateur de la dynastie des Shu antérieurs
  (1958-), peintre contemporain
  (1968-), violoncelliste

Voir aussi 
 Wang Geon (877–943), prononcé Wang Jian en chinois

Source de la traduction